El término Ildegonda puede referirse a: 

 Ildegonda, ópera de Emilio Arrieta.
 Ildegonda (ópera de Melesio Morales), ópera de Melesio Morales.